Новоура́льск (с 1954 по 1994 годы — Свердлóвск-44) — город в Свердловской области, закрытое административно-территориальное образование, административный центр Новоуральского городского округа. Расположен на реках Бунарке и Ольховке.

Географическая характеристика 
Новоуральск расположен на Среднем Урале, на восточных отрогах Уральского хребта, западнее посёлка городского типа Верх-Нейвинского. Река Бунарка и её правый приток Ольховка практически сонаправлены с осями жилой застройки. Новоуральск удалён от Екатеринбурга на 54 км (по автодороге — на 77 км) к северо-западу и от Нижнего Тагила на 74 км (по автодороге — на 87 км). Площадь Новоуральска — 31,9 км².

Новоуральск вместе с пятью подчинёнными ему населёнными пунктами образует закрытое административно-территориальное образование город Новоуральск и муниципальное образование «Новоуральский городской округ», являясь административным центром данных образований.

Климат 
Новоуральск находится в зоне умеренно континентального климата с характерной резкой изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными временами года. Несмотря на свою незначительную высоту, Уральские горы преграждают путь массам воздуха, поступающим с запада, из европейской части России. В результате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного арктического воздуха и сильно выхоложенного континентального воздуха Западно-Сибирской равнины, в то же время с юга могут беспрепятственно проникать тёплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. Поэтому для Новоуральска характерны резкие колебания температуры и формирование погодных аномалий: зимой — от суровых морозов ниже −30 °C до оттепелей и дождей, а летом — от жары выше +35 °C до заморозков.

История 

Новоуральск ведёт свою историю с 17 февраля 1941 года, когда на переданных наркомату авиапромышленности землях на окраине посёлка Верх-Нейвинского началось строительство завода лёгких сплавов № 484 и нескольких заводских посёлков. В 1940-1950-х годах на месте будущего города появились посёлки: Фанерный, Постоянный, Временный, Первомайский, Первый Зелёный (Первый Финский), Второй Зелёный (Второй Финский), Третий Зелёный (Третий Финский), Четвёртый Зелёный, Западный, Северный и Билимбаевский кордон. Развитие инфраструктуры и социальной сферы находилось в ведении Среднеуральского управления строительства. Первый генеральный план был создан ленинградским проектным институтом ГСПИ-2. В 1943 году на площадях построенного, но так и не начавшего свою работу, завода № 484 был размещён эвакуированный из Москвы Союзный завод № 261 Наркомата авиационной промышленности СССР. В годы Великой Отечественной войны на нём было налажено производство гидравлических шасси и других деталей для самолётов.

В 1946 году на производственной базе завода № 261 началось сооружение газодиффузионного завода «Комбинат № 813», предназначенного для производства высокообогащённого урана. Три года спустя завод Д-1 произвёл материал, использованный при создании первой советской урановой атомной бомбы. Второй газодиффузионный завод был сдан в эксплуатацию в 1951-м. В последующие два года было введено в строй несколько очередей завода Д-4.

17 марта 1954 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР строящийся населённый пункт официально получил статус города и наименование Ново-Уральск, однако как закрытый город тут же попал под гриф секретности и получил «номерное» название Свердловск-44.

В 1957 году был построен опытный завод, использовавший центрифужные технологии обогащения урана. Построенный несколько лет спустя электрохимический комбинат захватил мировое лидерство в области центробежной технологии разделения изотопов урана. В 1967 году был основан Уральский автомоторный завод, ныне не существующий. С начала 1970-х годов предприятие поставляло низкообогащённый уран во Францию, Испанию, Бельгию, Великобританию, Германию, Швецию, Финляндию, Италию, Южную Корею и США.

4 января 1994 года городу Свердловску-44 возвращено историческое название Новоуральск, а также создано закрытое административно-территориальное образование город Новоуральск, в состав которого кроме города вошли также пять населённых пунктов Невьянского района. Город рассекречен и официально включён в административно-территориальное устройство Свердловской области. Также планировалось переподчинение городу Новоуральску соседних посёлка Верх-Нейвинского и города Верхнего Тагила, однако они образовали самостоятельные муниципальные образования, а в 2004 году каждое из них получило статус городского округа.

В рамках договорённостей, заключённых между Россией и Соединёнными Штатами Америки в первой половине 1990-х годов, в 1995 году Уральский электрохимический комбинат приступил к переработке высокообогащённого урана, предназначавшегося для военных нужд, в низкообогащённый уран для американских атомных электростанций.

В настоящее время Новоуральск входит в число крупных промышленных центров Урала. Ведущее предприятие — ПАО «Уральский электрохимический комбинат». Оно производит изотопы урана. На его долю приходится 49 % всех российских обогатительных мощностей. Предприятие обеспечивает работой 2300 горожан. Электрохимический комбинат занимается разработкой и производством приборов и систем управления технологическими процессами в атомной промышленности, выпускает стандартные образцы изотопного состава урана, аккумуляторы для различных видов космических аппаратов, самолётов и вертолётов, электрохимические генераторы тока для энергоустановок космических аппаратов и подводных лодок, фильтры тонкой очистки и стерилизации газов.

В Новоуральск, на Уральский электрохимический комбинат, ввозят урановые «хвосты» (радиоактивные отходы от обогащения урана) из Германии.

Население

Численность населения 

По численности населения находится на 6 месте из 47 городов Свердловской области, уступая Екатеринбургу, Нижнему Тагилу, Каменску-Уральскому, Первоуральску и Серову.

Демография 
Трудовые ресурсы составляют 55,6 % населения.

Средняя продолжительность жизни в городе составляет: у мужчин — 67 лет, у женщин — 75 лет.

Особый режим ЗАТО 
Город Новоуральск является одним из 40 закрытых административно-территориальных образований, одним из 10 городов Росатома. Статус ЗАТО определён законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

В городе действует пропускной режим: жители Новоуральска и всего Новоуральского городского округа имеют постоянные пропуска (лица до 18 лет имеют пропуска установленного образца, которые необходимо менять), иногородние жители могут оформить временный пропуск через родственников в городе или какую-либо организацию (для трудоустройства, обучения в городе и других целей), иностранным гражданам въезд (вход) на территорию города запрещён. Нарушение особого режима в ЗАТО влечёт за собой административную ответственность по статье 20.19 КоАП РФ: наложение административного штрафа в размере 3000—5000 рублей. По периметру город обнесён забором с колючей проволокой. Действуют 10 контрольно-пропускных пунктов:

 КПП № 1 «Поселковский» (автомобильный, въезд в город со стороны улицы Щекалёва посёлка Верх-Нейвинского);
 КПП № 2 «Вокзальный» (пешеходный, рядом с железнодорожной станцией Верх-Нейвинск);
 КПП № 3 (пешеходный, рядом с водной);
 КПП № 4 «Старый Мурзинский» (автомобильный, въезд в город с Загородного шоссе);
 КПП № 5 «Южный» (пешеходный, рядом с Жилдомом);
 КПП № 6 «Мурзинский» (автомобильный, въезд в город со стороны Мурзинки);
 КПП № 7 (автомобильный, дорога на коллективные сады «Автозаводец-1» и войсковое стрельбище в/ч 3280);
 КПП № 8 (автомобильный, тупиковая дорога на бывшую воинскую часть и СНТ «Строитель-1»);
 КПП № 9 «Белореченский» (автомобильный, въезд в город со стороны Белоречки);
 КПП № 10 (автомобильный, тупиковый выезд на Маневровую улицу и железнодорожную станцию Северную).

Сельские населённые пункты, входящие в состав административно-территориальной единицы ЗАТО г. Новоуральск, находятся за пределами контролируемой зоны и открыты для въезда.

Охрана контролируемой зоны (проверка пропусков, патрулирование городского периметра и так далее) осуществляется сотрудниками МУВО № 5 ФГУП «Атом-охрана».

Внутреннее деление 
Согласно генеральному плану, город Новоуральск разделён на 8 жилых районов. Севернее жилой зоны города расположена промзона УЭХК и других предприятий.

 Привокзальный район
Расположен западнее Верх-Нейвинского посёлка и пруда и отделён от них охраняемым периметром. Со стороны Верх-Нейвинского создаёт красивый облик города. Включает микрорайоны № 8 и № 9, застроенные многоэтажными домами 1980—1990-х годов и множеством кварталов мало- и среднеэтажных домов конца 1940—1950-х годов постройки. Имеются также участки усадебной застройки того же периода. Здесь расположен больничный городок, а также две основные площади, формирующие исторический облик города.

 Центральный район
«Старый город». Включает микрорайоны № 6 и № 7 мало- и среднеэтажной застройки 1950—1970-х годов. В Центральном районе расположено много общественных зданий различного назначения, в том числе Центральный стадион, спорткомплекс «Кедр», ДК УЭХК, ДК «Новоуральский», детская и центральная городская библиотека, торговые комплексы, школы и другие общественные заведения.

 Западный район (Автозаводской)
Расположен на восточных отрогах Бунарского хребта, в отдалённой части города. Включает микрорайоны № 3 и № 4 средне- и многоэтажной застройки 1970—1990-х годов.

 Юго-Западный район
Микрорайон № 15 застроен средне- и многоэтажными домами 1970—1990-х годов постройки. Юго-Западный также включает лесопарковую территорию и часть поймы реки Бунарки. В перспективе ожидается застройка к югу от 15-го микрорайона.

 Бунарский район
Район состоит из средне- и малоэтажной застройки. В него входят микрорайоны № 1 и № 2 средне- и многоэтажной застройки 1960—1980-х годов, микрорайон № 12, Зелёный посёлок, объекты коммунального назначения (гаражи, производственная база цеха № 77 УЭХК) и частично застроенный частными домами микрорайон № 13. Остальная часть района занята лесопарком.

 Южный район
Новый район на юге города. Выделяется преимущественно красно-белыми тонами стен домов. Включает многоэтажные новостройки микрорайонов № 20 и № 21 (собственно Южный), № 11 (частично застроен многоэтажными новостройками и общественными объектами, остальная часть — лесопарковая зона), территории коммунального назначения между Объездным шоссе и улицей Жигаловского.

Также район включает микрорайон № 5, не ассоциируемый у местных жителей с Южным. Ввиду относительной близости к центру города, нежели к Южному району, а также застройки среднеэтажными домами 1960—1970-х годов его выделяют в отдельный Парковый район. Парковый расположен восточнее лыжной базы и представляет собой «перешеек» между Центром и Южным.

 Восточный район
Ассоциирован с так называемым «Новым Южным». Включает микрорайон № 22А средне- и многоэтажной жилой застройки 1990-х и 2000-х годов, территории объектов общественного и коммунального назначения, садовые участки. В перспективе строительство аллеи и нового микрорайона № 22Б к югу от микрорайона № 22А.

 Мурзинский район
Расположен к югу от Южного района в границах Объездного шоссе, улицы Ленина и садовых участков. В настоящий момент территория занята лесопарковым массивом, в котором начато строительство квартала усадебных домов. В перспективе строительство предусмотрено в южном направлении, в сторону Мурзинки.

Экономика 
 Уральский электрохимический комбинат — градообразующее предприятие, мировой лидер разделительного производства изотопов урана.
 Новоуральский приборный завод — производство приборов технологического контроля, аварийной защиты и электроснабжения атомных электростанций.
 ООО «Экоальянс» — производство каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей.
 ООО «УЭХК-Телеком» — оператор связи, предоставляющий телефонную связь, доступ в Интернет и услуги кабельного телевидения на территории Новоуральского городского округа.
 ООО «Завод Медсинтез» — производство медицинских препаратов.
 ОАО «Хлеб» — производство хлебобулочных изделий.
 ООО «Новоуральский мясной комбинат» — производство мясных изделий.
 ПАО «Новоуральский молочный завод» — производство молочных изделий.

ТОСЭР «Новоуральск» 
Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 2019 года № 130 за городом утверждён статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

В сентябре 2022 года в Минэкономразвития РФ велась разработка плана по увеличению территории ТОСЭР «Новоуральск» на 88 гектаров. В состав территории планировалось включить 22 новых земельных участка, в том числе за счёт площадки бывшего завода «Амур» и прибрежной полосы Верх-Нейвинского водохранилища. Цель расширения — организация выпуска химической продукции, производства трамвайных кузовов, выпуска металлоконструкций. На берегу Верх-Нейвинского водохранилища на территории бывшего санатория «Зеленый мыс» планируется создание туристического кластера с обеспечением соответствующей инфраструктурой.

В число запрещённых видов экономической деятельности вошли: лесозаготовка, производство нефтепродуктов, алкогольных напитков, табачных изделий и операции с недвижимым имуществом.

Достопримечательности 

 Скала Висячий Камень и Александровский рудник
 Скалы Бунарские идолы
 Ряд монументов на условной границе Европы и Азии, среди которых выделяется обелиск в окрестностях горы Перевал, на старой Пальниковской дороге
 Стела первостроителям города (ранее площадь 25-летия города)
 Церковь Серафима Саровского
 Мемориал советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, с Вечным огнём
 Памятник воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных войнах
 Памятник участникам ликвидации и жертвам радиационных аварий и катастроф
 Мемориальный комплекс «Создателям первого в мире производства обогащения урана на центрифугах»

Наука 
В городе создан мощный отраслевой научно-промышленный комплекс, в котором занято 36 докторов и кандидатов наук.

Образование

Дошкольное образование 
Работают 12 детских муниципальных дошкольных учреждений и 23 детских комбината.

Среднее образование 
 ГБОУ СО «Новоуральская школа № 1»
 ГБОУ СО «Новоуральская школа № 2»
 Средняя школа № 40
 Гимназия № 41
 Средняя школа № 45
 Гимназия
 Средняя школа № 48
 Средняя школа № 49
 Новоуральская школа-интернат № 53
 Средняя школа № 54
 Лицей № 56
 Средняя школа № 57
 Лицей № 58

Профессиональное образование 
 Медицинский колледж (филиал СОМК)
 Политехнический колледж
 Новоуральский технологический колледж

Высшее образование 
Единственное высшее учебное заведение города — Новоуральский технологический институт — филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“».

Дополнительное образование 
 Центр внешкольной работы (ЦВР)
 Межшкольный учебно-производственный комбинат
 Станция юных техников (СЮТ)
 Детская художественная школа
 Детская школа искусств

Культура и искусство

Музеи 
 Новоуральский историко-краеведческий музей

Театры 
 Театр музыки, драмы и комедии
 Театр кукол «Сказ»

Кинотеатры 
 Кинотеатр «Нейва»

Дворцы культуры 
 Дворец культуры УЭХК
 Дворец культуры «Новоуральский»

Библиотеки 
 Библиотека для детей и юношества (ранее — кинотеатр «Родина»)
 Центральная публичная библиотека

Средства массовой информации

Печать 
 Газета «Наша городская газета»
 Газета «Нейва»

Телевидение 
В городе работает Новоуральская вещательная компания, владеющая кабельной сетью «Электросвязь», предоставляющей пакет услуг цифрового телевидения. В городе работает телеканал «Эхо-ТВ» (ООО «Электросвязь. Сети. Системы»), также Новоуральская Вещательная Компания, занимающая по договорённости эфир канала «ОТВ» («Областное телевидение»).

Кабельное и цифровое телевидение 
 МУП «Электросвязь» Новоуральская вещательная компания
 Кабельное цифровое телевидение ООО «УЭХК-Телеком»
 Кабельное цифровое телевидение ООО «Электросвязь. Сети. Системы»

Радиовещание 
 87,8 МГц — «Новое Радио»
 93,2 МГц — «Канал Воскресение»
 96,7 МГц — «Волна FM»
 99,8 МГц — «Радио России» / «Радио Урала»
 101,6 МГц — «Русское радио»
 102,2 МГц — «Юмор FM»
 102,9 МГц — «Радио Дача»
 103,4 МГц — «Радио Шансон»
 103,9 МГц — «Милицейская Волна»
 104,3 МГц — «Радио СИ»
 105,3 МГц — «НВК FM»
 106,6 МГц — «Радио Рекорд»
 107,3 МГц — «Авторадио»
 107,9 МГц — «Н-Радио»

Транспорт

Железнодорожное сообщение 

Ближайшая железнодорожная станция — Верх-Нейвинск (Свердловская железная дорога). Расположена на железнодорожной магистрали Екатеринбург — Нижний Тагил — Москва, за периметром города, в 1,5 км от центра.

Прямое железнодорожное сообщение дальнего следования связывает станцию с Москвой, Соликамском, Приобьем. Пригородное сообщение — с Екатеринбургом, Нижним Тагилом, Серовом. Через станцию следуют скоростные электропоезда «Ласточка».

Для усадебного микрорайона 24, окраин Южного района и Загородного шоссе фактически ближайшей железнодорожной станцией является Мурзинка, однако дорожные сети города не ориентированы на неё.

Также на территории города и за его пределами расположены станции, осуществляющие только грузовое сообщение промышленного назначения:
 Западная (в районе бывшего цеха № 37 УЭХК),
 Зелёная (в районе цеха № 32 УЭХК),
 Северная (за границей города, западнее 437-го километра железнодорожной ветки Пермь — Нижний Тагил — Екатеринбург).

Автобусное сообщение 
Налаженная система общественного транспорта позволяет поддерживать живое взаимодействие между всеми жилыми районами. Перевозка осуществляется товариществом перевозчиков «Авангард». Основной парк автобусов предоставлен марками: ПАЗ, Ford Transit, Hyundai County. С ноября 2021 года в автобусах города появилась возможность безналичной оплаты проезда.

Городские маршруты 
 № 1 Жигаловского — М. Горького
 № 2 21 МКР — М. Горького
 № 3 Вокзал — 15 МКР — 20 МКР — Вокзал
 № 4 Вокзал — 20 МКР — 15 МКР — Вокзал
 № 5 Сады — 21 МКР — Сады
 № 9 Южный — Вокзал — Южный
 № 11 Промышленная — Сады
 № 12 УЭХК — Промышленная
 № 14 Сады — УЭХК — ЦИПК — 21 МКР
 № 15 Сады — УЭХК — 20 МКР

 № 23 Промышленная — Центральный стадион — Промышленная
 № 26 Промышленная — Жигаловского — СТЦ — Промышленная
 № 76 21 МКР — Сады

Пригородные маршруты 
 № 100 Художественная школа — СНТ «Автозаводец»
 № 110 Промышленная — СНТ «Автозаводец»
 № 111 Новоуральск — Пальники
 № 114 ДППС — СНТ «Строитель»
 № 115 Новоуральск — СНТ «Тарасково»
 № 122 Новоуральск — Тарасково
 № 195 Спортпавильон «Кедр» — СНТ «Дачное»
 № 196 Спортпавильон «Кедр» — СНТ «Лесные Дачи»

Междугородные маршруты 
 № 101 Новоуральск — Кировград (по пятницам и выходным дням)
 № 105 Новоуральск — Верхний Тагил (по пятницам и выходным дням)
 № 106 Первоуральск  — Новоуральск
 № 109 Новоуральск — Невьянск
 № 605 Новоуральск — Екатеринбург

Авиатранспорт 
Ближайший аэропорт — Кольцово — в Екатеринбурге, в 96 км от Новоуральска.

Социальная сфера 
В городе более 300 предприятий розничной торговли, 59 предприятий общественного питания, служб быта, отделений почтовой связи. За пределами города, возле станции Верх-Нейвинск расположен рынок.

Здравоохранение 
Система здравоохранения включает:
 больничный городок,
 станцию скорой помощи,
 профилакторий,
 4 поликлиники,
 41 аптека.

Почётные граждане

Примечания 

Ссылки 

Новоуральск. 2004 г. Улицы города. https://rutube.ru/video/b2b0ed3203e49c2abaeb76add8353fca/ 

Новоуральск. 1994 г. Вертолёт МИ-10К в закрытом городе. https://rutube.ru/video/e7962f494008d9eb4b9e396eff6b70c3/

Свердловск - 44. 1979 г. https://rutube.ru/video/19d5fdf47fd2f8feb96cf1d090e13074/

Новоуральск. 1960 г. https://rutube.ru/video/52f791959c5776ce5e901b27fae712f3/

Города Свердловской области
Переименованные населённые пункты России
ЗАТО
Города, основанные в XX веке
Наукограды
Новоуральск
Моногорода атомной промышленности СССР
Населённые пункты Новоуральского городского округа